Куку-Ангарана () — небольшой город и супрефектура в Чаде, расположенный на территории региона Сила. Входит в состав департамента .

Географическое положение 
Город находится в юго-восточной части Чада, на левом берегу реки Бахр-Азум, на высоте 508 метров над уровнем моря.
Куку-Ангарана расположена на расстоянии приблизительно 708 километров к востоку от столицы страны Нджамены.

Население 
По данным официальной переписи 2009 года численность населения Куку-Ангараны составляла 69 802 человека (34 405 мужчин и 35 397 женщин). Население супрефектуры по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 57,2 % — жители младше 15 лет, 38,6 % — между 15 и 59 годами и 4,2 % — в возрасте 60 лет и старше.

Транспорт 
К северо-востоку от города расположен одноимённый .

См. также 
 Города Чада

Примечания 

Города Чада